Каска — язык, на котором говорят индейцы каска, проживающие в Северо-Западных территориях и Юконе, Канада. Язык относится к атабаскской группе языковой семьи на-дене. Число носителей — менее 100 чел.

Алфавит каска функционирует на латинской основе и включает следующие буквы: a, b, ch, ch', d, dl, dz, e, f, g, gh, h, i, j, k, k', l, ł, m, n, o, r, s, sh, t, t', tl, tl', ts, ts', u, w, y, z, '. Долгота гласных обозначаются макроном (ā), назализация — седилем (ą), высокий тон — акутом (á), нисходящий тон — циркумфлексом (â), нисходящий тон — гачеком (ǎ).

Примечания

Литература 
 Kaska Tribal Council. Guzāgi k'ū́gé': our language book : nouns : Kaska, Mountain Slavey and Sekani. [Watson Lake, Yukon]: Kaska Tribal Council, 1997. ISBN 0-9682022-0-9

Ссылки и источники 
 Yukon Native Language Centre
 Kaska Language Website, University of British Columbia
 Kaska Dena Council

Языки Канады
Атабаскские языки